Het slalom kanovaren in de K-1-klasse op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats van zondag 7 tot en met woensdag 10 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was Daniele Molmenti uit Italië, die niet tot de Franse equipe behoorde en zijn titel niet verdedigd. In de series, die plaatsvonden op 7 augustus, legden alle kanovaarders tweemaal het parcours af. Vijftien deelnemers plaatsten zich voor de halve finale. In de halve finale legde elke deelnemer het parcours eenmaal af, waarbij de vijf deelnemers met de langzaamste tijden afvielen. In de finaleronde won de kanoër met de snelste tijd, waarbij het aantal strafseconden was opgeteld.

Uitslag 

Mannen slalom K-1